Polen har totalt tagit 59 medaljer vid världsmästerskapen i friidrott.  

Friidrott i Polen
Nationer vid världsmästerskapen i friidrott